

Чиста — село в гміні Смолдзіно Слупського повіту Поморського воєводства
 Чиста — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства